Sezon 1970/71 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Lille OSC
 AS Monaco
 Paris FC

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1970 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1970 we Francji
1971 we Francji